Il doppio del torneo di tennis Viña del Mar Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Carter e Paul Kronk che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Belus Prajoux 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Andrés Gómez /  Belus Prajoux (finale)
 Jaime Fillol /  Álvaro Fillol (primo turno)

 Ángel Giménez /  Jairo Velasco, Sr. (semifinali)
 David Carter /  Paul Kronk (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Open 1981